Een plaats in Slovenië:
Vrbovec (Kočevje), een plaats in de Sloveense gemeente Kočevje
Vrbovec (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje
Een plaats in Kroatië
Vrbovec (Zagreb), een stad en gemeente in de Kroatische provincie Zagreb
Een plaats in Tsjechië
Vrbovec (okres Znojmo)